

Cinema 
 Cypher – film del 2002 diretto da Vincenzo Natali

Musica 
 Cypher – album degli ...And Oceans del 2002

Personaggi 
 Cypher – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Cypher – personaggio della trilogia di Matrix

Altro 
 Cypher – modalità della break dance
 Sikorsky Cypher – velivolo da ricognizione senza pilota
Cypher: Linguaggio di programmazione per le interrogazioni delle basi di dato a grafo Neo4j